Риттенхаус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риттенхаус, Дэвид (1732—1796) — американский астроном, изобретатель, математик, часовщик.
 Риттенхаус, Кайл — см. Стрельба в Кеноше.
 Риттенхаус, Ребекка (род. 1988) — американская актриса.

Другое
 Риттенхауз — лунный кратер, названный в честь Дэвида Риттенхауса.